Gos peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Gos (1885-1949), écrivain et journaliste suisse ;
 Émile Gos (1888-1969), photographe suisse ;
 Jean-Pierre Gos (1949-), acteur suisse.

Pseudonyme 

 Gos, diminutif de Roland Goossens, un scénariste et dessinateur de bande dessinée.

Toponyme 
 Doubabé Gos, localité du Cameroun située dans la commune de Makary, le département du Logone-et-Chari et la Région de l'Extrême-Nord

Hydronyme 
Gos est un nom de cours d’eau notamment porté par :
 Gos, cours d'eau français, affluent du Rance dans le département de l'Aveyron ;
 Gos, cours d'eau français, affluent du Tarn dans le département de l'Aveyron.

Architecture 
 Château de Gos, château-fort puis couvent situé à Barre dans le département français du Tarn en région Occitanie.

Sigle 
gOS peut faire référence à :
 gOS, une distribution Linux par Good OS LLC.

GOS peut faire référence à :
 Grand Orient de Suisse, obédience maçonnique suisse fondée en 1959.

Patronyme français